Timeout har flere betydninger:

 Timeout (sport) – timeout i sport
 timeout (it) – timeout i it-verden
 Time out – en dansk film fra 1988
 Timeout (opdragelse) – en opdragelsesmetode
 Time Out (magasin) - et engelsk tidsskrift